Oro steht für:
 Java Framework des Apache-Software-Foundation-Projekts Jakarta-Projekt
 Oro (Gott), Gott des polynesischen Pantheons
 Oro (See), vom Niger gespeister See in Mali, Region Mopti
 Oro Province, Provinz von Papua-Neuguinea
 Ortsteil der Gemeinde Piegaro in Umbrien
 Oro-Werke, ehemaliger Spielwarenhersteller in Brandenburg an der Havel

Oro ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo de Oro (1863–1948), kubanischer Karambolage- und Poolspieler
 Juan Bustillo Oro (1904–1989), mexikanischer Regisseur, Produzent, Filmeditor und Drehbuchautor
 Martín Oro, argentinisch-schweizerischer Sänger und Countertenor
 Ottavio Oro (1971–2012), italienischer Oberstleutnant der Militärpolizei und Kriminalbeamter der DIA

oro- von  ist ein Fremdwortteil und wird im Sinne von „Gebirge“ verwendet, zum Beispiel:
 Orographie
 Orogenese

Siehe auch:
 oro steht im Spanischen und Italienischen für „Gold“, in diesem Zusammenhang:
 D’Oro
 Dell’Oro
 El Oro
 Oro Grande (Ortschaft in Kalifornien)